Irish Masters 1987 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1987 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1987 года (сезон 1986/87) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Вилли Торна со счётом 9:1.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Терри Гриффитс 5:1 Алекс Хиггинс  
 Тони Мео 5:2 Тони Ноулз  
 Деннис Тейлор 5:4 Юджин Хьюз  
 Вилли Торн 5:1 Кирк Стивенс

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1987 год в снукере
Irish Masters